Rachlis est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, chercheur canadien sur le VIH/SIDA 
, journaliste et éditeur américain

Homonymie de patronyme